Tana (rivier), een rivier in Kenia
 Tana of Tanaelva een rivier in Finland en Noorwegen
 het Tanameer, een meer in Ethiopië
 Tana (Noorwegen), een gemeente in Noorwegen
 Tana (Oekraïne), een stad in Oekraïne
 tana (dier), een soort toepaja (boomspitsmuis)
 Tana, een plaats in Afghanistan
 korte naam voor Antananarivo, hoofdstad Madagaskar